Sparrow är en svensk musiker som är medlem i bandet Southside Stalkers.

Sparrow har också ett enmans-band, Doctors & Dealers där hon skriver och producerar all musik själv. 2007 släpptes debutalbumet Confessions of a drunken mind i Sverige, i USA och UK släpptes skivan i april 2008. Album nr två väntas komma senare 2008.

Externa länkar
Myspace

Svenska musiker
Kvinnor